Евтимов — болгарская фамилия, имеет женскую форму Евтимова. Известные носители:

Евтимов 
 Евтимов, Александр (1874—1939) — болгарский революционер, один из лидеров внутренней македонско-oдринской революционной организации.
 Евтимов, Антон (род. 1973) — болгарский футболист и тренер.
 Евтимов, Васил (1900—1986) — болгарский художник.
 Евтимов, Димитр (род. 1993) — болгарский футболист.
 Евтимов, Евтим (род. 1933) — болгарский поэт-песенник.
 Евтимов, Коста (1834—1868) — болгарский революционер, гарибальдиец.
 Евтимов, Христо (1921—2005) — болгарский футболист.

 Евтимова, Дия (род. 1987) — болгарская теннисистка.
 Евтимова, Здравка (род. 1959) — болгарская писательница и переводчик.